KFU est un sigle qui peut désigner :
 King Faisal University (en français, Université du roi Faisal), une université publique saoudienne ;
 Kazan Federal University, (en français, Université fédérale de Kazan) федеральный университет), une des dix universités fédérales de Russie et la plus ancienne après celle de Moscou.